Planten, een rijk uit de biologie

 Plaatsen
 Plant City, een plaats in de staat Florida die bestuurlijk gezien onder Hillsborough County valt
 Cotton Plant, een plaats in de staat Arkansas die bestuurlijk gezien onder Woodruff County valt
 La Plant, een plaats in de staat South Dakota die bestuurlijk gezien onder Dewey County valt

 Namen
 Tom Plant (Tom Plant), een Amerikaanse langebaanschaatser
 Robert Plant, een Britse rockzanger, vooral bekend als zanger van Led Zeppelin
 Page and Plant, een muzikaal project van Jimmy Page en Robert Plant, twee ex-leden van Led Zeppelin
 De Kommeniste, ook wel The Plant, een Belgische punkgroep